В одиночному розряді тенісного турніру Puerto Rico Open 1972, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1972, Ненсі Гюнтер здобула титул, у фіналі перемігши Кріс Еверт 6-1, 6-3.

Сіяні гравчині 

  Розмарі Казалс (півфінал)
  Біллі Джин Кінг (півфінал)

 Ненсі Гюнтер (Переможниця)
 Кріс Еверт (фінал)

Основна сітка

Посилання 
 

Puerto Rico Open